Numele Lajos Kántor se poate referi la una din următoarele persoane:
 Lajos Kántor (1890-1966), pedagog, filolog și autor de manuale maghiar din România
 Lajos Kántor (1922-2013), pictor maghiar, distins cu premiul Mihály Munkácsy
 Lajos Kántor (1937-2017), critic și istoric literar, filolog și editor maghiar din România
 Lajos Kántor, poet

Pagini de dezambiguizare referitoare la persoane